Allens Lake ist der Name folgender Seen in den Vereinigten Staaten:

 Allens Lake (Arkansas), im Cross County
 Allens Lake (Colorado), im Boulder County

Siehe auch:
 Allen Lake